Drift - technika jazdy
 Drifting - piosenka Jimiego Hendrixa